Launceston est le nom de deux villes, la deuxième tirant son nom de la première.

Launceston (Cornouailles), Royaume-Uni 
Launceston (Tasmanie), Tasmanie, Australie